ПРД или прд — аббревиатура, может означать:

 Партия реформистской демократии (Турция)
 Правила разграничения доступа
 Послеродовая депрессия
 Пост регулирования движения
 Проектная и рабочая документация
 Простая Русская Девушка

 Тип двигателей
 Плазменный ракетный двигатель
 Пороховой ракетный двигатель или пороховой реактивный двигатель
 Прямоточно-реактивный двигатель

См. также 
 ПРД или ПД — предварительная декларация.
 Прд или П — (радио-)передатчик;
 пр-д или пр. — проезд.